Антье Вайтхаас (; род. 1966) — немецкая ка и .

Биография 
Родилась и выросла в ГДР, окончила Берлинскую Высшую школу музыки имени Эйслера. В 1991 г. стала первым победителем Международного конкурса скрипачей имени Йозефа Иоахима в Ганновере.

Вместе со своим постоянным концертмейстером Сильке Авенхаус записала скрипичные сонаты Мендельсона, Шуберта, Брамса, Сен-Санса, Форе, Равеля. В записи одного из фортепианных квартетов Брамса вместе с Вайтхаас участвовали Борис Пергаменщиков, Ким Кашкашьян и Ларс Фогт. Выступает также в дуэте со скрипачом Кристианом Тецлаффом и в составе струнного квартета с Жаном Гиэном Кейра, Даниэлем Сепеком и Табеей Циммерман.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Берлинской Высшей школы музыки имени Эйслера

Академические музыканты Германии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Лауреаты международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха
Выпускники Берлинской Высшей школы музыки имени Эйслера